Бянь — две омонимичные в кириллической записи китайские фамилии:
 , со значениями «торопливый», «вспыльчивый», а также «борьба», «рукопашная схватка» (согласно словарю И. М. Ошанина). 86-я фамилия в списке «Байцзясин».
 , со значениями «край», «сторона», а также «кайма» и «берег». 313-я фамилия в списке «Байцзясин».

Кантонское чтение обеих фамилий — Пинь (с разными тонами), корейское — Пён (변), вьетнамское — Бьен (Biên, также с разными тонами).

Некоторые значимые носители фамилии 
  (кит. 边镐) — военный и государственный деятель царства Южная Тан эпохи Пяти династий и десяти царств.
  (кит. 邊貢; 1476—1532) — китайский государственный деятель времён династии Мин.
  (кит. 邊連寶; 1700-1773) — китайский поэт времён династии Цин.
  (кит. 卞和) — знаток драгоценных камней времён периода Весны и Осени, нашедший кусок нефрита, из которого был изготовлен нефритовый диск Хэ Ши Би.
 Бянь Цзинчжао (кит. 邊景昭; работал прибл. в 1410—1435 годах) — китайский художник времён династии Мин.
  (кит. 卞之琳; 1910—2000) — китайский поэт, переводчик и литературовед.
 Бянь Чжичжун — мастер дао, в конце XX века популяризатор китайской оздоровительной гимнастики, известной как метод Хуашаньской школы дао или Ваньшоугун.
  (кит. 边寿民; 1684—1752) — китайский художник времён династии Цин.
  (кит. 邊永) — китайский государственный деятель времён династии Мин.

Вымышленные
 Бянь Си (кит. 卞喜) — персонаж классического китайского романа «Троецарствие»

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии